Benito Urteaga (San Nicolás, 1976), líder revolucionari de l'Argentina
 Domingo Urtiaga o Domingo Urteaga, pedrapiquer valencià d'origen basc de la primera meitat del segle XVI
 Jesús Urteaga (Donostia, 1921 - Madrid, 2009), sacerdot, escriptor i periodista espanyol
 Juanito Oiarzabal o Juan Eusebio Oiarzabal Urteaga (Vitòria, Álava, 1956), alpinista basc